Певенси () — фамилия четырёх главных героев цикла повестей «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса:
 Питер Певенси
 Сьюзен Певенси
 Эдмунд Певенси
 Люси Певенси

См. также 
 Певенси () — деревня в Восточном Суссексе, Англия.
 Замок Певенси () — развалины средневекового замка.